Aristarh sa Samosa
 Aristarh sa Samotrake
 Aristarh (krater), udarni krater na Mjesecu